Karina, női keresztnév
Karina, Sierra Leone-i város 
Karina, albániai település